Melvin Merola, né le  à Verbier dans le canton du Valais en Suisse, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il joue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
Melvin apprend à jouer au hockey dans le mouvement junior du HC Martigny, puis de 2006 à 2008 au HC Sierre.

À partir de la saison 2008-2009, il rejoint le système de formation de HC Fribourg-Gottéron. Il dispute ses premiers matchs professionnels lors de la saison 2011-2012 : neuf matchs en Ligue Nationale A avec Fribourg et deux matchs en Ligue Nationale B avec Sierre.

Lors de la saison suivante, il prend part a trente et un matchs de LNA, comptabilisant un but. Étant juger pas encore prêt par Fribourg, il est prêté au HC La Chaux-de-Fonds en LNB lors de la saison 2013-2014. Club avec lequel il s'engage pour les deux prochaines saisons.

En 2016-2017, il rejoint le club de son enfance : le HC Martigny Red Ice. La saison suivante, la LNB devient la Swiss League et Melvin se joint au HC Ajoie.

Pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020, il rejoint la formation suisse alémanique du HC Thurgovie, comptabilisant 52 points en 88 rencontres de championnat pour eux.

Dès 2020-2021, il revient en valais avec le HC Viège.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || HC Fribourg-Gottéron M20 || Juniors Élites A || 13 || 2 || 0 || 2 || 6 || 10 || 5 || 4 || 9 || 0
|-
| 2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron M20 || Juniors Élites A || 38 || 15 || 16 || 31 || 53 || 6 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron M20 || Juniors Élites A || 35 || 19 || 19 || 38 || 44 || 7 || 6 || 4 || 10 || 0
|-
| 2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HC Sierre || LNB || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron M20 || Juniors Élites A || 24 || 13 || 17 || 30 || 16 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 31 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron || TE || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HC Sierre || LNB || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || TE || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 44 || 12 || 6 || 18 || 26 || 11 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
| 2014-2015 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 47 || 11 || 16 || 27 || 30 || 7 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2014-2015 || HC La Chaux-de-Fonds || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 36 || 5 || 8 || 13 || 28 || 6 || 1 || 0 || 1 || 14
|-
| 2015-2016 || HC La Chaux-de-Fonds || Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Martigny Red Ice || LNB || 43 || 15 || 6 || 21 || 16 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Martigny Red Ice || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Ajoie || SL || 46 || 8 || 5 || 13 || 30 || 11 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || HC Ajoie || Coupe de Suisse || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Thurgovie || SL || 44 || 13 || 9 || 22 || 20 || 12 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2018-2019 || HC Thurgovie || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HC Thurgovie || SL || 44 || 19 || 11 || 30 || 16 || 5 || 4 || 1 || 5 || 0
|-
| 2019-2020 || HC Thurgovie || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Viège || SL || 46 || 10 || 10 || 20 || 18 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2020-2021 || HC Viège || Coupe de Suisse || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HC Viège || SL || 48 || 8 || 5 || 13 || 20 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2022-2023 || HC Viège || SL ||  ||

Transactions et contrats 
 Le , il signe une prolongation de deux ans avec le HC Fribourg-Gottéron.
 Le , il est prêté par Gottéron au HC La Chaux-de-Fonds.
 Le , il signe un contrat avec HC La Chaux-de-Fonds, actant son départ de Fribourg.
 Le , il revient à Fribourg sous la forme d'un prêt.
 Le , il quitte La Chaux-de-Fonds, rentrant en valais pour jouer avec le HC Martigny Red Ice.
 Le , il s'engage avec le HC Ajoie.
 Le , il quitte la suisse romande, pour la première fois en s'engageant avec le HC Thurgovie.
 Le , second retour en valais, il s'engage pour trois ans avec le HC Viège.

Notes et références 

Naissance en mars 1993
Naissance dans le canton du Valais
Attaquant de hockey sur glace
Sportif valaisan
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Martigny
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Fribourg-Gottéron